Басáев (Басáева) — фамилия. Известные носители:
 Басаев, Александр Давидович (род. 1933) — осетинский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Басаев, Олег Темирболатович (род. 1960) — художник, живописец. Член-корреспондент РАХ (2009).
 Басаев, Рустам (ум. 2007) — бригадный генерал ВС ЧРИ, командующий Центральным фронтом ВС ЧРИ.
 Басаев, Халид — чеченский полевой командир.
 Басаев, Шамиль Салманович (1965—2006) — чеченский военный и государственный деятель.
 Басаев, Ширвани Салманович (род. 1968) — чеченский военный и государственный деятель.

 Басаева, Даниэла Олеговна (род. 1999) — российская футболистка.
 Басаева, Мадина (более известна как Дина Саева; род. 1999) — российский видеоблогер и модель таджикского происхождения и обладательница одного из самых популярных аккаунтов «TikTok».